Die US Open 2019 im Badminton fanden vom 9. bis zum 14. Juli 2019 in Fullerton statt. Das Preisgeld betrug 150.000 US-Dollar.

Austragungsort 
Titan Gym, Fullerton

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste
 Lee Dong-keun (Viertelfinale)
 H. S. Prannoy (Viertelfinale)
 Mark Caljouw (1. Runde)
 Wang Tzu-wei (2. Runde)
 Rajiv Ouseph (1. Runde)
 Kashyap Parupalli (1. Runde)
 Kazumasa Sakai (2. Runde)
 Thomas Rouxel (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Michelle Li (Halbfinale)
 Saena Kawakami (2. Runde)
 Kim Ga-eun (Finale)
 Zhang Yiman (1. Runde)
 An Se-young (Viertelfinale)
 Ayumi Mine (Halbfinale)
 Kim Hyo-min (Viertelfinale)
 Porntip Buranaprasertsuk (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (2. Runde)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (Finale)
 Lu Ching-yao / Yang Po-han (Viertelfinale)
 Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (zurückgezogen)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (1. Runde)
 Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (Champions)
 Arif Abdul Latif / Nur Mohd Azriyn Ayub (zurückgezogen)
 Jason Ho-Shue / Nyl Yakura (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Champions)
 Émilie Lefel / Anne Tran (Viertelfinale)
 Rachel Honderich / Kristen Tsai (2. Runde)
 Delphine Delrue / Léa Palermo (2. Runde)
 Baek Ha-na / Jung Kyung-eun (Finale) 
 Chang Ye-na / Kim Hye-rin (Viertelfinale)
 Liu Xuanxuan / Xia Yuting (1. Runde)
 Hsu Ya-ching / Hu Ling-fang (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (2. Runde)
 Marvin Seidel / Linda Efler (Viertelfinale)
 Ben Lane / Jessica Pugh (Halbfinale)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (Finale)
 Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (1. Runde)
 Ronan Labar / Anne Tran (2. Runde)
 Lu Ching-yao / Lee Chia-hsin (Viertelfinale)
 Joshua Hurlburt-Yu / Josephine Wu (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2019
Sportveranstaltung in Fullerton (Kalifornien)
Badminton 2019